Hierax est la transcription en alphabet latin d'un mot grec ancien () désignant des rapaces plus petits que les aigles comme les faucons ou les éperviers. Plusieurs personnages sont connus sous ce nom :

Hierax, un commandant spartiate durant la guerre de Corinthe
Hierax (ascète), un ascète égyptien du 
Hiérax (Mariandyne), il bâtit de nombreux temple à Déméter et sauve les Troyens, avant d'être changé en faucon par Poséidon irrité

Articles connexes 
Antiochos Hiérax, un prince Séleucide
Hieracium, une plante
Hieraaetus, un genre de rapace